Rompepiedra es un nombre común de distintas especies vegetales:
 Asplenium ceterach.
 Herniaria fontanesii subsp. almeriana.
 Lepidium latifolium.
 Spergularia rubra.
 Teucrium rotundifolium.

Otros 
 Rompepiedras

Referencias 
 Listado de nombres científicos conocidos como "Rompepiedra" en Anthos, Real Jardín Botánico